Szkieletor – postać fikcyjna, główny przeciwnik He-Mana,
 Szkieletor – potoczna nazwa wieżowca w Krakowie, dawnego budynku NOT, obecnie: Unity Tower,
Szkieletor – potoczna nazwa nieukończonego wieżowca Centrum Farmaceutyczno-Diagnostycznego i Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu (wyburzony w 2016).